Muhly ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Muhly (1923–2011), US-amerikanischer Politiker (Demokrat), Dozent und sozialer Aktivist
 James D. Muhly (* 1936), US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Nico Muhly (* 1981), US-amerikanischer Komponist und Pianist
 Velten Muhly († 1656), Metzger und Kommandant

Siehe auch:
 Muli (Begriffsklärung)
 Mulli